Афганистан принял участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив одного спортсмена, участвовавшего в соревнованиях по лыжным гонкам. По результатам Игр сборная Афганистана не завоевала ни одной медали.

Лыжные гонки

Примечания 

Афганистан на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011
2011 год в Афганистане